'Fragezeichen' est un cultivar de rosier grimpant, hybride de Rosa wichuraiana, obtenu en 1910 par le rosiériste allemand Johannes Böttner (1861-1919). Il est très apprécié dans les pays du Nord grâce à sa résistance aux grands froids.

Description 
Ce rosier grimpant élève ses rameaux jusqu'à  de hauteur, présentant un feuillage vert foncé et luisant. Ses fleurs de dimension moyenne (7 à  de diamètre) sont d'un joli rose soutenu. Elles fleurissent en bouquets de 3 à 17 fleurs à la fin du printemps et exhalent un léger parfum.

Ce rosier est extrêmement vigoureux et résiste à des températures hivernales de -30° (zone de rusticité 4b à 9b). À cause de la vigueur de ses rameaux dont la croissance est fort rapide et exubérante, il est préférable de le laisser couvrir un arc, une tonnelle, une pergola ou le dessus d'un muret, plutôt que de le palisser sur un mur.

Ascendance

Etymologie

Fragezeichen signifie en allemand Point d'interrogation.

Notes et références

Liens externes 
 Rosa 'Fragezeichen' sur le site HelpMeFind.com

Cultivar de rosier
Hybride de Rosa wichuraiana